Puyang kan avse följande platser i Kina:

 Puyang – stad på prefekturnivå, Henan-provinsen
 Puyang, Puyang – härad i föregående

 Puyang (häradshuvudort i Kina) – stadsdelsdistrikt i Zhejiang
 Puyang (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,99, long 120,25) – köping i Zhejiang

 Puyang Jiang – vattendrag i Zhejiang
 Puyang Shuiku – vattenreservoar i Zhejiang